Saharien est un gentilé relatif au Sahara.
 L'arabe saharien est un dialecte arabe.
 Les langues sahariennes forment un sous-groupe de la famille des langues nilo-sahariennes.

Voir aussi 

 Sahraoui